Рай — символ щасливого майбутнього для релігійної людини
 Рай — «погляд», тобто особиста думка знавця ісламського права з приводу тієї чи іншої проблеми.

Рай — село, Тернопільська область, Бережанська міська рада
 Рай — давньоруське місто на місці сучасного Шацька

Населені пункти та їхні частини
 Рай — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Рай — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рай — частина міста Шубін у Накельському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Рай — частина міста Бобова в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Рай — частина села Хоменциська-Дуже в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Рай — частина села Крашковиці в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Рай — частина села Дзетшковиці в гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Рай — частина села Ковалювка в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Рай — частина села Чарножили в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Рай — частина села Жепенник-Сухи в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Рай — частина села Лапчиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Рай — частина села Тшеснь у гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Рай — частина села Станішево в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Рай — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Рай — частина села Вежбиця в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Рай — частина села Вимислув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Рай — частина села Тшцинець у гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рай — колонія в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Рай — присілок, Орічівський район, Кіровська область

Рай — місто, штат Колорадо
 Рай — місто, штат Нью-Гемпшир
 Рай — місто, штат Нью-Йорк
 Рай — місто, штат Нью-Йорк
 Рай Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсільванія
 Рай — переписна місцевість, штат Аризона
 Рай — переписна місцевість, штат Арканзас

Романи 
 Рай — роман Василя Барки
 Рай — роман Януша Зайделя

Примітки